Битва при Ранкагуа () — битва во время Чилийской войны за независимость, которая состоялась 2 октября  1814 года. Первое крупное сражение за чилийскую независимость от Испании. В результате сражения испанская армия под командованием Мариано Осорио разгромила силы чилийских повстанцев во главе с Бернардо О’Хиггинсом.

Описание событий 
Когда до Испании дошли сведения о восстании патриотов в Чили, власти монархии отправили армию испанских солдат и роялистов для подавления восстания.

Генерал Бернардо О’Хиггинс и Хосе Мигель Каррера ждали испанцев у г. Пайне. Каррера занял там оборонительную позицию. О’Хиггинс заранее хотел войти в Ранкагуа, чтобы поддержать повстанцев, поэтому чилийские войска разделились на две части. Это оказалось ошибочным решением, и Бернардо О’Хиггинс был окружен испанцами в Ранкагуа, будучи меньшинстве и с недостаточным количеством боеприпасов.

Битва произошла 1-2 октября 1814 года у города Ранкагуа. Чилийские патриоты, занявшие город до этого сражения, были окружены войсками М. Осорио. Причиной занятия Ранкагуа было его стратегическое значение для защиты чилийской столицы Сантьяго. Битва была ожесточённой, у испанцев был элитный отряд солдат, известных как «Талаверасы», которые были ветеранами наполеоновских войн в Европе. Поскольку бои продолжались до вечера, испанские войска решили поджечь город. С ростом числа потерь чилийцы запросили подкрепление из столицы Сантьяго, который находился в 87 км к северу от Ранкагуа. Но когда армия Луиса Карреры подошли к Ранкагуа, его брат Хосе Мигель приказал ему отступить (как подозревают, желая погубить Сан-Мартина, с которым он враждовал). Это вынудило чилийские войска рассредоточиться и бежать в сельскую местность и пустыню. После этой победы испанская армия продолжила путь к Сантьяго, разгромила чилийское правительство и организовала жестокую Реконкисту в Чили.

Итоги 
Битва при Ранкагуа стала тёмным пятном в национальной истории Чили, поскольку чилийцы опасались, что их борьба за независимость будет напрасной. Люди бежали в другие места Южной Америки, спасаясь насилия, которое испанцы применили бы к повстанцам.

В битве при Ранкагуа некоторые из политиков Чили были схвачены и сосланы на острова Хуан-Фернандес в Тихом океане, в том числе Фернандо Эррасурис, Хуан Эганья Риско и Мануэль Бланко Энкалада.

После поражения в битве при Ранкагуа командующий войсками патриотов О’Хиггинс и Хосе Мигель Каррера отступили на территорию Аргентины. Вскоре они присоединились к освободительной армии Хосе де Сан-Мартина, вместе с которым подготовили Андскую армию, разгромившую испанцев в битве при Чакабуко в 1817 году.

Память 
 День битвы ежегодно отмечается в городе Ранкагуа парадом, который проходит на стадионе Эль Теньенте.

Литература 
 Balbontín Moreno, Manuel G. (1964). Rancagua. Ediciones Arcos.
 Barros Arana, Diego (1855). Historia General de la Independencia de Chile. Tomo II. Santiago: Imprenta del Ferrocarril.
 Bañados Espinosa, Julio (1884). La batalla de Rancagua. Sus antecedentes y sus consecuencias. Santiago: Rafael Jover Editor.

Сражения по алфавиту
Сражения Чили
Сражения в Чили
Сражения 1814 года
События 2 октября
Октябрь 1814 года
Сражения войны за независимость испанских колоний в Америке